Mr. Bean è un personaggio immaginario creato e interpretato dall'attore Rowan Atkinson, può significare anche:

 Mr. Bean – serie televisiva britannica prodotta dal 1990 al 1995
 Mr. Bean – serie televisiva animata britannica prodotta dal 2002 al 2016
 Mr. Bean – videogioco della Blast!
 Mr. Bean - L'ultima catastrofe – film del 1997
 Mr. Bean's Holiday – film del 2007